Die Internationale Eishockey-Föderation veranstaltete im Jahr 2003 zum 67. Eishockey-Weltmeisterschaften.

Turniere im Überblick 

Die 67. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2003 fand an folgenden Orten statt:

 Weltmeisterschaft: 26. April bis 11. Mai in Helsinki, Tampere und Turku (Finnland)
 Division I, Gruppe A: 15. bis 21. April in Budapest (Ungarn)
 Division I, Gruppe B: 14. bis 20. April in Zagreb (Kroatien)
 Division II, Gruppe A: 5. bis 11. April in Seoul (Südkorea)
 Division II, Gruppe B: 24. bis 30. März in Sofia (Bulgarien)
 Division III: 3. bis 6. April in Auckland (Neuseeland)

Insgesamt nahmen an diesen Welttitelkämpfen 43 Mannschaften teil.

Die 8. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2003 sollte wie folgt stattfinden:

 Weltmeisterschaft: 3. bis 9. April in Peking (Volksrepublik China)
 Division I: 9. bis 15. März in Ventspils (Lettland)
 Division II: 31. März bis 6. April in Lecco (Italien)
 Division III: 25. bis 31. März in Maribor (Slowenien)

Zum Austragungszeitpunkt der Top-Division war in weiten Teilen Chinas die lebensgefährliche Lungenentzündung SARS ausgebrochen. Der Eishockey-Weltverband entschloss sich daher, das Turnier abzusagen. Die Turniere der Divisionen I bis III fanden wie geplant statt.

Die 27. U20-Junioren-Weltmeisterschaft wurde in diesem Jahr in folgenden Orten ausgetragen:
 Weltmeisterschaft: 26. Dezember 2002 bis 5. Januar 2003 in Halifax und Sydney (Kanada)
 Division I, Gruppe A: 27. Dezember 2002 bis 2. Januar 2003 in Almaty (Kasachstan)
 Division I, Gruppe B: 16. Dezember 2002 bis 22. Dezember 2002 in Bled (Slowenien)
 Division II, Gruppe A: 6. bis 12. Januar 2003 in Miercurea Ciuc (Rumänien)
 Division II, Gruppe B: 28. Dezember 2002 bis 3. Januar 2003 in Novi Sad (Serbien-Montenegro)
 Division III: 21. bis 26. Januar 2003 in İzmit (Türkei).

Insgesamt nahmen wieder 39 Mannschaften an diesen Junioren-Weltmeisterschaften teil.

Die 5. U18-Junioren-Weltmeisterschaft fand in diesem Jahr an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten statt:
 Weltmeisterschaft: 12. bis 22. April in Jaroslawl (Russland)
 Division I, Gruppe A: 23. bis 29. März in Ventspils (Lettland)
 Division I, Gruppe B: 22. bis 28. März in Briançon (Frankreich)
 Division II, Gruppe A: 17. bis 23. März in Tallinn (Estland)
 Division II, Gruppe B: 5. bis 11. März in Belgrad (Jugoslawien)
 Division III, Gruppe A: 5. bis 8. März in Mexiko-Stadt (Mexiko)
 Division III, Gruppe B: 6. bis 9. März in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina)

Insgesamt nahmen 42 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil.

Literatur 
 Eckert, Horst: International Ice Hockey Guide 2002. Official IIHF Yearbook 2001/2002. München: Copress, 2001, ISBN 3-7679-0792-5. .

 
Weltmeisterschaft